Cuca (Argeș megye)
 Cuca (Galați megye)